

Деревенька — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Деревенька — присілок, Вожегодський район, Вологодська область